Marcgraviaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Marcgraviaceae ingår i ordningen ljungordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Marcgraviaceae 140 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ljungordningen
Marcgraviaceae